Esquiceir ou Esquixequir () é uma província  do centro-oeste da Turquia, situada na região (bölge) da Anatólia Central  com  de superfície e  habitantes (2009).

Províncias da Turquia
Províncias da Região da Anatólia Central